Grad može značiti:

 grad, urbana sredina
 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, vidi hrvatske općine i gradovi
 grad (utvrda), srednjovjekovna utvrda
 grad (padalina), vrsta padaline, tuča, krupa
 grad (stupanj), drugi naziv za stupanj
 BM-21 Grad, ruski višecijevni lanser raketa
 Grad (sastav), riječki glazbeni sastav

Zemljopis 
 Grad (Slovenija), naselje u Sloveniji
 Općina Grad, općina u Sloveniji
 Grad (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko, BiH
 Grad (brdo kod Visokog) (poznatije kao Visočica), brdo nadomak Visokog.
 Grad (Split), splitski kvart
 Grad (Dubrovnik), gradski kotar grada Dubrovnika

Utvrde 
 Grad, tvrđava u Sinju
 Grad (tvrđava, Jelsa), utvrda kod Jelse